Cet article dresse la liste des députés de la XI législature, élus lors des élections générales du . Ils sont classés par communautés autonomes et circonscriptions d'élection puis ordonnés de la liste la plus votée à la liste la moins votée.

Tableau récapitulatif

Députés élus

Attribution des sièges de députés 

Par rapport aux précédentes élections générales de , les circonscriptions de Cadix et Málaga gagnent un siège de député et celles de Jaén et Valence en perdent un.

Anciens députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Congrès des députés
 Cortes Generales
 XIe législature d'Espagne
 Sénateurs de la XIe législature de l'Espagne
 Élections générales espagnoles de 2015

Liens externes 
 Site internet des élections générales de 2015
 Candidatures proclamées au Congrès des députés
 Résultats des élections générales de 2015

11